Altes Kurhaus steht für:

 Altes Kurhaus Aachen
 Altes Kurhaus (Bad Homburg)
 Altes Kurhaus in Bad Reichenhall siehe Königliches Kurhaus
 Altes Kurhaus (Bad Zwischenahn) 
 Altes Kurhaus (Pullach)
 Altes Kurhaus Wiesbaden